Чжао Цзивэй (; род. 25 августа 1995 года) — китайский профессиональный баскетболист, в настоящее время выступает за клуб китайской баскетбольной ассоциации «Ляонин Флаин Леопардс», молодёжные сборные Китая различных возрастов и первую команду Китая.

Карьера 
Чжао Цзивэй начал заниматься баскетболом с 10 лет, с 13 лет перешел в специализированную спортивную школу провинции Ляонин. Начал выступать на уровне юниоров с 2011 года. В октябре 2013 года подписал первый профессиональный контракт с командой «Ляонин Флаин Леопардс».

Впервые представил первую национальную сборную Китая на Чемпионате Азии по баскетболу 2015 года, проходившем в городе Чанша, КНР.

Достижения 
 Китай: 
 Чемпион Азии: 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Asia-basket.com
 Профиль игрока на сайте NBADraft.net
 Аллей-уп Чжао на Чжоу. Видео Чемпионата Азии по баскетболу 2015 на сайте Youtube.com

Баскетболисты Китая
Игроки сборной Китая по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки «Ляонин Флаин Леопардс»